У́лица Кахо́вка — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Каховка — улица в Москве.

Украина 
 Улица Каховка — улица в Днепре.

См. также